Rochin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Rochin, US-amerikanischer Toningenieur
 Jorge Rochín (* 1978), mexikanischer Basketballspieler

Rochin bezeichnet:
 Rochin (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone

Weitere Bedeutungen:
 Rōchin, in Kombination mit dem Timbei verwendete asiatische Waffe